O Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas (NUPEB) é um grupo de pesquisas da Universidade Federal de Ouro Preto, que foi criado em maio de 1994. O NUPEB da Universidade Federal de Ouro Preto tem como função coordenar pesquisas científicas e manter os programas dos cursos de pós-graduação a nível mestrado e doutorado, que são muito bem conceituados junto ao Capes.

Bio